

Sigle 
 Design Human Engineering – metodologia psicologica sviluppata da Richard Bandler

Altre 
 Dhe – lettera dell'alfabeto cirillico